Па́вел Коростелёв:
 Коростелёв, Павел Владимирович (род. 1978) — российский лыжник и биатлонист.
 Коростелёв, Павел Степанович (1919—1995) — Герой Советского Союза.